Sezon 1976 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – czternasty sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni.

Od sezonu 1976 pojemność silników samochodów turystycznych została ograniczona do 1300 cm³. W związku z tym większość kierowców używała pojazdów marki Łada.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Milan Žid i Czechosłowacja, a wśród samochodów wyścigowych Jiří Červa i Czechosłowacja.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1976
1976 w sportach motorowych